Regata (popřípadě Regatta, : závod, soutěž) může být:

 závod lodí – lodní sportovní soutěž (například v jachtingu, kanoistice či veslování)
 slavnost, která se koná na lodi
 mužský doplněk oblečení podobný kravatě, nošený na svatbách
 Fiat Regata – typ osobního automobilu značky FIAT